ZC peut faire référence à :
 

ZC est un symbole, qui signifie :
 zettacoulomb, unité de mesure de charge électrique (1021 coulombs)

zC est un symbole, qui signifie :
 zeptocoulomb, unité de mesure de charge électrique (10−21 coulomb)

En bijouterie, une pierre précieuse CZ ou ZC est une pierre fabriquée en laboratoire. Le zircon cubique est un dioxyde de zirconium synthétisé en laboratoire. Le nom indique que le zirconium a été produit en cristaux cubiques comme le diamant.